Osoby o tym nazwisku:
 Joanna Iwanicka – polska poetka, pianistka, kompozytorka, autorka tekstów
 Maria Iwanicka – polska inżynier chemii